Skocznia Gumolaste w Chochołowie – nieczynna skocznia narciarska położona w Chochołowie, przy drodze w kierunku Suchej Hory.

Skocznia powstała w latach 70. XX wieku jako obiekt drewniany, z czasem zastąpiony przez konstrukcję stalową. Obok znajdowały się - nieistniejące obecnie - wieża sędziowska oraz mniejszy obiekt (K10). Służyła głównie szkoleniu młodzieży. Obiekt funkcjonował do 1992 roku. W 1993 roku jego właściciel, gmina Czarny Dunajec, wydzierżawiła teren Młodzieżowemu Domowi Kultury w Krakowie, który to zamknął obiekt.

Na lata 2017-2018 planowana jest budowa dwóch nowych obiektów w Chochołowie (K35 i K15). Skocznie te mają służyć szkoleniu młodych skoczków narciarskich z Podhala. Budowę skoczni poparł m.in. Adam Małysz.

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Skocznie narciarskie w Polsce
Chochołów (województwo małopolskie)